Das Jahrbuch Leben am See, bis 1991 Heimatjahrbuch des Bodenseekreises, ist das Heimatjahrbuch für den Bodenseekreis. Die Artikel in jeder Ausgabe beschäftigen sich mit allen Facetten des Lebens am Bodensee. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bodenseekreis.

Geschichte 
Das erste Jahrbuch erschien 1983 im Senn-Verlag, anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bodenseekreises, der aus dem  Landkreis Tettnang und einem Teil des Landkreises Überlingen entstanden war. Herausgeber des Jahrbuchs waren zunächst der Landrat des Bodenseekreises und der Bürgermeister von Friedrichshafen, später dann auch der Bürgermeister von Überlingen.

Inhaltliches Profil 
Jeder Band enthält zwischen 40 und 60 Beiträge, die überwiegend von Ortsansässigen verfasst werden. Immer wiederkehrenden Themen sind unter Rubriken zusammengefasst, wie z. B. Geschichte, Kunst- und Kultur, Brauchtum, Baugeschichte.

Teilweise gibt es für einen Jahresband ein Motiv bzw. ein Schwerpunktthema, oftmals mit aktuellem Bezug.

Bändeübersicht

Neben den Sachthemen enthält jeder Band eine Jahreschronik des Landkreises sowie eine Chronik der Ereignisse in den einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises.
Außerdem enthalten viele der Bände einen Anhang mit aktuellen Statistiken sowie eine Bibliographie neuer Veröffentlichungen über den Bodenseekreis.

Gedruckte Register wurden nach Band 5, Band 10, Band 13 und Band 15 veröffentlicht. Dem Band 26 (2009) wurde eine CD mit einem Register der Bände 1–25 (1983–2008) beigelegt.

Alle bisher erschienene Einzelbeiträge sind in der Euregio-Bodensee-Datenbank (Bodensee-Bibliographie) nachgewiesen und recherchierbar.

Gliederung nach Ortschaften

Mitwirkende 

Unter den Autoren gibt es zahlreiche langjährige Mitarbeiter. Zu den Autoren der ersten Stunde gehörte Martin Walser, der eine Hommage an Maria Beig beisteuerte. Weitere Autoren von regionaler und überregionaler Bekanntheit sind: Hermann Bausinger, Peter Blickle, Manfred Bosch, Oswald Burger, Karl Heinz Burmeister, Bruno Epple, Manfred Fuhrmann, Martin Hahn, Peter Hamm, Elmar L. Kuhn, Wolfgang Meighörner, Karl-Heinz Ott, Gunter Schöbel, Heinrich Spaemann, Monika Taubitz, Imre Török.

Weblinks 
 Senn-Verlag
 Euregio-Bodensee-Datenbank

Einzelnachweise 

Deutschsprachiges Jahrbuch
Heimatkundezeitschrift
Volkskundliche Publikation
Bodenseeregion
Geschichte (Bodenseekreis)
Kultur (Bodenseekreis)
Zeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 1983